Carla Rossetto (née en 1984), joueuse italienne de volley-ball ;
 Héctor Rossetto (1922-2009), joueur d'échecs argentin ;
 Miguel Rossetto (né en 1960), homme politique et syndicaliste brésilien ;
 Stéphane Rossetto (né en 1987), coureur cycliste français.